Джон Ци́ммерман () — англоязычные имя и фамилия. Известные носители:
 Циммерман, Джон (1927—2002) — американский фотограф.
 Циммерман, Джон (род. 1973) — американский фигурист и тренер.